Hatch est un nom commun anglais signifiant notamment :
 un sas, une trappe ou une écoutille,
 l'éclosion: la sortie d'un œuf en biologie.

Toponymie

Hatch, un village du comté de Doña Ana dans le Nouveau Mexique.
 Hatch, une petite ville du comté de Garfield dans l'Utah.
 Centrale nucléaire de Hatch, une centrale nucléaire située en Géorgie.

Hatch, hameau du Central Bedfordshire.
 Brands Hatch, un circuit automobile anglais, situé au sud de Londres,

Patronyme 

 Annia Hatch (1978-), gymnaste américano-cubaine
 Carl Hatch (1889-1963), sénateur démocrate américain du Nouveau-Mexique
 David Hatch, (1939–2007), producteur à BBC Radio
 Edward Hatch, (1832-1889), militaire américain
 George Hatch (19?-19?), homme politique démocrate, ancien maire de Cincinnati de 1861 à 1863
 John Hatch (1947-), basketteur mexicain
 John Hatch (1962-), basketteur canadien
 John Porter Hatch, (1822-1901), un militaire américain
 Orrin Hatch (1934-2022), homme politique américain, membre du Parti républicain et sénateur de l'Utah au Congrès des États-Unis depuis 1977,
 Richard Hatch (1945-2017), acteur américain,
 Sidney Hatch (1883–1966), athlète américain
 Wilbur Hatch (1902-1969), compositeur de cinéma américain

Personnage de fiction 
 Hutchinson Hatch, un personnage fictif qui apparaît dans des nouvelles de Jacques Futrelle,

Société 
 Hatch, une entreprise d'ingénierie et de conseil basée à Mississauga au Canada.

Hatch est aussi :
 Hatch, une cryptomonnaie créée en 2018.